В календаре чемпионата мира по ралли американские этапы появлялись два раза: «Ралли Независимой Прессы» (Press-on-Regardless Rally) в 1973—1974 годах, и «Ралли Олимпус» (Olympus Rally) с 1986 по 1988 годы.

«Ралли Независимой Прессы» 
Ралли организовано в Детройте Спортивным Автоклубом Америки. Первое ралли состоялось в 1949 году в виде 24-часового ралли-марафона. С 1969 года стало обычной раллийной гонкой. В 1972 году мероприятие состоялось в рамках Международного чемпионата по ралли для автопроизводителей, а затем в 1973 и 1974 годах, как этап чемпионата мира по ралли. В 1973 году победу одержал Уолтер Бойс, в 1974 — Жан-Люк Терье.

Победители «Ралли Независимой Прессы» в WRC

«Ралли Олимпус» 
«Ралли Олимпус» — раллийная гонка, проходящая в США. Большую часть времени носила статус соревнования национального уровня. В 1985 году ралли прошло под эгидой ФИА. В 1986—1988 годах являлась частью календаря чемпионата мира по ралли.

Ралли Олимпус 1985 года выиграл Ханну Миккола на Audi Quattro S1. Маркку Ален на Lancia Delta S4 взял золото 1986 года, когда Ралли впервые получило статус этапа чемпионата мира. В 1987 году Ралли Олимпус выиграл Юха Канккунен на Lancia Delta HF 4WD. Массимо Биазьон выиграл третье и последнее Ралли Олимпус в рамках чемпионата мира по ралли в 1988 году — эта победа за рулем Lancia Delta Integrale была очередной ступенью к его титулу чемпиона мира по ралли.

Победители «Ралли Олимпус» в WRC

Ссылки 
Официальный сайт Ралли Олимпус
Ралли Олимпус на сайте WRC
  Статистические данные ралли Press-on-Regardless Rally / Lake Superior Rally за все годы, включая 1973-1974, на ewrc-results.com
 Статистические данные ралли Olympus за все годы, включая 1986-1988, на ewrc-results.com
Ралли Олимпус на prorallypix.com
Ралли США в РаллиБазе
Ралли США в РаллиАрхиве
Ралли США в РаллиИнфо

Ралли